Дон Дэвис (): Дэвис, Дон Синклер (1942—2008) — американский актёр.
 Дэвис, Дон (род. 1957) — американский композитор.